Кубок мира по санному спорту 2012/2013 — это международный турнир из нескольких этапов, начавшийся 24 ноября 2012 года на трассе в австрийском Иглсе и завершившится 24 февраля 2013 года этапом в российском Сочи. Соревнования организованы Международной федерацией санного спорта при поддержке компании Viessmann.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2012/13:

Результаты соревнований

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафета

Итоговое положение

Одноместные сани (мужчины)

Двухместные сани (мужчины)

Одноместные сани (женщины)

Эстафета

См. также 
 Чемпионат мира по санному спорту 2012

Примечания 

Кубки мира по санному спорту
Зимние виды спорта в сезоне 2012/2013